Radio Impuls (Praga)
 Radio Impuls (Puławy)